Латві́йська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь країни Латвії.

 Латвійська вулиця — вулиця в місті Горлівці.
 Латвійська вулиця — вулиця в місті Донецьку.
 Латвійська вулиця — вулиця в місті Запоріжжі.
 Латвійська вулиця — вулиця в місті Києві.
 Латвійська вулиця — вулиця в місті Кривому Розі.
 Латвійська вулиця — вулиця в місті Львові.
 Латвійська вулиця — вулиця в місті Макіївці.
 Латвійська вулиця — вулиця в місті Харкові.
 Латвійська вулиця — вулиця в місті Чернівцях.
 Латвійська вулиця — зникла вулиця, що існувала в місті Києві.

Вулиці